Claeys steht für:

 Claeys (Unternehmen), belgischer Landmaschinenhersteller
 Claeys Flandria, belgischer Zweiradhersteller

 Dimitri Claeys (* 1987), belgischer Radrennfahrer
 Geoffrey Claeys (* 1974), belgischer Fußballspieler
 Marcel Claeys, belgischer Radrennfahrer
 Philip Claeys (* 1965), belgischer Politiker
 Rob Claeys (* 1987), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Clays